Åby kan avse:

Geografi

Sverige

Socknar och andra enheter 
 Åby socken – socken i Småland
 Åby landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län
 Åby församling – en församling i Ryssby-Åby pastorat i Kalmar-Ölands kontrakt i Växjö stift och Kalmar kommun
 Åby distrikt – ett distrikt i Kalmar kommun och Kalmar län

Tätorter eller delar av tätorter 
 Åby, tätort i Norrköpings kommun
 Åby, Växjö kommun
 Åby, Mölndal
 Åbytravet
 Åby, Örebro
  Åby – ett äldre namn på Klippan

Småorter och mindre 
 Åby, Ljungby kommun
 Enbacken (småort norr om Örebro, som Statistiska centralbyrån benämner Åby) 
 Åby, Björklinge
 Åby, Nora
 Åby, Östervåla
 Åby, Sala kommun
 Anstalten Åby, öster om Uppsala 
 Åby säteri, Sotenäs i Bohuslän
 Åby säteri, Gamleby i Kalmar län
 Åby (naturreservat) - Mönsterås kommun
 Åby ängar – ett naturreservat i Kristianstads kommun
 Åbyån, Haninge – ett vattendrag i Haninge kommun

Finland
 Åby – by och egendom i Borgå, Nyland
 Åby – industriområde i Biskopsböle, Vanda stad

Danmark
  – en förort i Århus

Övrigt
 Slaget vid Åby – ett slag vid byn i Fylke som förekommer i J.R.R. Tolkiens bok Ringens brödraskap
 Georg "Åby" Ericson (1919–2002), en svensk fotbollsspelare och tränare

Se även
 Åby kyrka (olika betydelser)